Jméno a příjmení František Smolík má více nositelů:

 František Smolík (1891–1972) – český herec
 František Smolík (fotbalista) (* 1946) – český fotbalista
 František Smolík (malíř) (1894–???) – český malíř a grafik
 František Smolík (odbojář) (1898–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty